Osoby
 św. Franciszek z Asyżu (1181–1226) – założyciel franciszkanów, stygmatyk
 św. Franciszek z Paoli (1416–1507) – włoski pustelnik, założyciel minimitów
 św. Franciszek Ksawery (1506–1552) – hiszpański jezuita, misjonarz
 św. Franciszek Borgiasz (1510–1572) – hiszpański jezuita
 św. Franciszek Roye (1522–1572) – belgijski franciszkanin, męczennik
 św. Franciszek Solano (1549–1610) – hiszpański franciszkanin, misjonarz
 św. Franciszek Caracciolo (1563–1608) – Włoch, współzałożyciel kleryków regularnych
 św. Franciszek Blanco (ok. 1567–1597) – hiszpański franciszkanin, misjonarz, męczennik
 św. Franciszek Salezy (1567–1622) – francuski biskup, Doktor Kościoła
 św. Franciszek Shōemon (zm. 1633) – japoński dominikanin, męczennik
 św. Franciszek de Capillas (1607–1648) – hiszpański dominikanin, misjonarz, męczennik
 św. Franciszek de Montmorency Laval (1623–1708) – pierwszy biskup Quebecu
 św. Franciszek de Hieronimo (1642–1716) – włoski jezuita
 św. Franciszek Antoni Fasani (1681–1742) – włoski franciszkanin konwentualny
 św. Franciszek Serrano (1695–1748) – hiszpański dominikanin, misjonarz, męczennik
 św. Franciszek Gil de Frederich (1702–1745) – hiszpański dominikanin, misjonarz, męczennik
 św. Franciszek Diaz (1713–1748) – hiszpański dominikanin, misjonarz, męczennik
 św. Franciszek Ksawery Bianchi (1743–1815) – włoski barnabita
 św. Franciszek Clet (1748–1820) – francuski lazarysta, misjonarz, męczennik
 św. Franciszek Đỗ Văn Chiểu (ok. 1797–1838) – wietnamski katechista, tercjarz dominikański, męczennik
 św. Franciszek Gagelin (1799–1833) – francuski misjonarz, męczennik
 św. Franciszek Jaccard (1799–1838) – francuski misjonarz, męczennik
 św. Franciszek Maria z Camporosso (1804–1866) – włoski kapucyn
 św. Franciszek Ch’oe Kyŏng-hwan (1805–1839) – koreański męczennik
 św. Franciszek Coll (1812–1875) – hiszpański dominikanin, założyciel Zgromadzenia Sióstr Dominikanek od Zwiastowania NMP
 św. Franciszek Trần Văn Trung (ok. 1825–1858) – wietnamski męczennik
 św. Franciszek Zhang Rong (1838–1900) – chiński męczennik
 św. Franciszek Fogolla (1839–1900) – włoski franciszkanin, misjonarz, biskup, męczennik
 św. Franciszek Spinelli (1853–1913) – włoski ksiądz, współzałożyciel Instytutu Sióstr Adoratorek Najświętszego Sakramentu
 św. Franciszek Marto (1908–1919) – świadek objawienia maryjnego w Fatimie

 Sztuka
 Święty Franciszek – obraz El Greco

 Zobacz też
 Błogosławiony Franciszek
 Święty Franciszek Ksawery